Radicosa ima više značenja:
 Radicosa, Ancona
 Radicosa, Frosinone